Dieser Artikel behandelt die mexikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada. Mexiko nahm zum dritten Mal an der WM-Endrunde teil. Die Mannschaft qualifizierte sich als Dritter des CONCACAF Women’s Gold Cup 2014.

Qualifikation 

Mexiko war ebenso wie die USA direkt für den CONCACAF Women’s Gold Cup 2014 qualifiziert.

Beim Gold-Cup belegte Mexiko hinter Costa Rica in der Gruppenphase den zweiten Platz. Das Spiel gegen Martinique, bei dem die Mexikanerinnen ihren höchsten Länderspielsieg erzielten, wird von der FIFA nicht gezählt, da Martinique kein FIFA-Mitglied ist. Durch den Sieg im Spiel um Platz drei qualifizierten sich die Mexikanerinnen und profitierten davon, dass durch die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Mannschaften den CONCACAF-Mitgliedern neben Gastgeber Kanada nun noch drei feste Startplätze zugestanden wurden. Die unterlegene Mannschaft aus Trinidad & Tobago scheiterte in den Playoff-Spielen gegen Ecuador, den Dritten der CONMEBOL-Qualifikation durch ein Tor in der letzten Minute.

Halbfinale

Spiel um Platz 3 

Insgesamt setzte Trainer Leonardo Cuéllar 20 Spielerinnen ein. Nur Alina Garciamendez, Sandra Mayor, und Tanya Samarzich kamen in allen fünf Spielen zum Einsatz. Rekordnationalspielerin und -Torschützin Maribel Domínguez stand nicht im Kader. Beste Torschützin war Charlyn Corral, der auch die beiden entscheidenden Tore in der Verlängerung des Spiels um Platz 3 gelangen, mit vier Toren. Je drei Tore erzielten Mónica Ocampo und Sandra Mayor.

Vorbereitung 
Nach dem Gold-Cup nahm die Mannschaft noch am Fußballturnier bei den Zentralamerika- und Karibikspielen teil. Alle Spiele fanden in Boca del Río statt, dabei kam auch wieder Maribel Domínguez zum Einsatz.

 17. November 2014 gegen WM-Teilnehmer Kolumbien: 1:1 (0:1)	
 19. November 2014 gegen Trinidad und Tobago: 6:0 (1:0)	
 21. November 2014 gegen Haiti: 1:0 (0:0)	
 25. November 2014 Halbfinale gegen WM-Teilnehmer Costa Rica: 1:0 (0:0)
 27. November 2014 Finale gegen WM-Teilnehmer Kolumbien: 2:0 (0:0)

Im Januar 2015 nahm Mexiko am Vier-Nationen-Turnier mit drei weiteren WM-Teilnehmern in Shenzhen (Volksrepublik China) teil:
 11. Januar 2015 gegen China 0:0
 13. Januar 2015 gegen Kanada 1:2 (0:0)
 15. Januar 2015 gegen Südkorea 1:2 (0:1)

Am 5. und 7. Februar fanden in Mexiko-Stadt Testspiele gegen WM-Neuling Ecuador statt. Das erste Spiel gewannen sie durch ein Tor von Nayeli Rangel mit 1:0. Das zweite wurde mit 2:0 gewonnen.
Im März 2015 nahm die Mannschaft wieder am traditionellen Zypern-Cup teil und traf dabei in der leichteren Gruppe C am 4. auf Südafrika (2:0), am 6. auf Tschechien (1:0) und am 9. auf Belgien (0:0). Als Sieger der Gruppe C traf Mexiko am 11. März im Spiel um Platz 3 auf Italien, das in den europäischen WM-Qualifikationsspielen in den Playoffs gescheitert war, und gewann mit 3:2. Am 17. Mai  wurde ein Testspiel gegen die USA in Carson mit 1:5 verloren. Am  25. und 28. Mai 2015 fanden noch zwei Spiele gegen WM-Teilnehmer Costa Rica statt, die mit 2:1 und 3:0 gewonnen wurden.

Die Mannschaft

Aufgebot 
Am 24. April 2014 wurde ein vorläufiger Kader mit 24 Spielerinnen für die WM benannt. Der endgültige Kader mit 23 Spielerinnen (davon drei Torhüterinnen), der dem FIFA-Generalsekretariat spätestens zehn Werktage vor dem Eröffnungsspiel mitgeteilt werden muss, wurde am 22. Mai benannt.

Spiele bei der Weltmeisterschaft 

Bei der Auslosung der Gruppen war Mexiko nicht gesetzt und wurde der Gruppe F mit Frankreich zugelost. Weitere Gegner waren England und Kolumbien. Gegen Frankreich gab es bisher erst ein Spiel, das mit 0:5 verloren wurde. Gegen England gab es zwei Spiele, von denen das erste ebenfalls mit 0:5 verloren wurde und das letzte in der Gruppenphase der letzten WM mit 1:1 endete. Beim Zypern-Cup 2015 könnte Mexiko erneut auf England treffen. Gegen Kolumbien gab es bisher sechs Spiele mit fünf Siegen und einem Remis.

Mexiko startete mit einem 1:1-Unentschieden gegen Kolumbien, gefolgt von einer knappen 1:2-Niederlage gegen England. Im letzten Gruppenspiel war man schließlich gegen Frankreich chancenlos und verlor 0:5. Damit schieden die Mexikanerinnen mit einem Punkt als Gruppenletzter aus.

Weblinks 
 CONCACAF Women’s Gold Cup 2014
 2014 Central American and Caribbean Games

Einzelnachweise 

Mexiko
2015